Киото — многозначный термин из Японии:

 Киото — город, определённый указом правительства Японии, расположенный в префектуре Киото.
 Киото (префектура) — префектура, расположенная в регионе Кинки на острове Хонсю, Япония.
 Киото Санга — японский футбольный клуб из города Киото.
 Киото, Ромель (род. 1991) — гондурасский футболист, нападающий клуба «Вида» (Гондурас).
 Улица Киото (Киев) — улица в Киеве, названная в честь города-побратима.